Herman – imię męskie
 Herman – zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Ameryce
 Herman (-1122) – duchowny katolicki, biskup praski od 1099 r.
 Herman (1095-1096) – prawosławny biskup nowogrodzki, święty prawosławny
 Herman(-1311) – biskup chełmiński, Zakonu Krzyżackiego
 Herman (1878-1961) – fiński biskup prawosławny
 Władysław Herman – książę z rodu Piastów
 Herman – śląski herb szlachecki

Osoby o nazwisku Herman:
 Eugenia Herman (ur. 1929) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Katarzyna Herman (ur. 1971) – polska aktorka 
 Leszek Herman (ur. 1967) – polski pisarz i architekt
 Mieczysław Herman (1911–1973) – polski nauczyciel
 Mieczysław Herman (1938–2016) – polski artysta plastyk
 Zbigniew Herman (1935–2010) – polski lekarz i farmakolog
Miejscowości w USA:
 Herman – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Herman – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Washington
 Herman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Herman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Herman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Herman (ang. Herman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Herman (ang. Herman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Herman (ang. Herman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Herman (ang. Herman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Herman (ang. Herman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan

Zobacz też 
 Hermann